ADS kan have flere betydninger:

 ADS (band) – dansk punkband
 Active Denial System – ikke skadeligt våbensystem
 Automated Decision Systems – Ledelsesteori